Lindholmen ist der Name von:

 Orte und Stadtteile:
 Lindholmen (Vallentuna), ein Ort in der Gemeinde Vallentuna, Schweden
 Lindholmen (Göteborg), ein Stadtteil von Göteborg, Schweden
 Lindholmen (Karlskrona), ein Stadtteil von Karlskrona, Schweden

 Inseln:
 Lindholmen (Stockholm), eine Insel im Mälaren, Stockholm, Schweden
 Lindholmen (Örebro) eine Insel im Hjälmaren, Schweden

Burgen, Festungen und Schlösser:
 Lindholmen (Schonen), eine Burgruine und frühere Reichsburg am Börringesjön in der Gemeinde Svedala, Schweden
 Lindholmen (Hisingen), eine Burg auf Hisingen, Schweden
 Lindholmen (Strö), ein Schloss in der Gemeinde Lidköping, Schweden
 Lindholmen (Orkesta), in der Gemeinde Vallentuna, Schweden
 Lindholmen (Barva), ein Schloss in der Gemeinde Eskilstuna, Schweden

 Werft:
 Lindholmens Varv, eine Werft auf Hisingen, Göteborg, Schweden